LAmatori Rugby Badia A.S.D., anche noto come Borsari Badia per ragioni di sponsorizzazione, è un club italiano di rugby a 15 di Badia Polesine, comune in provincia di Rovigo.

Fondato nel 1981 come Società Sportiva Rugby Badia, deve l'attuale denominazione alla rifondazione del 2012.

Storia 
Il 27 febbraio 1981, presso l'albergo ristorante Alpino di Badia Polesine, nacque la Società Sportiva Rugby Badia, tenuta a battesimo dall'allora presidente della Sanson Rugby Rovigo, Giancarlo Checchinato. All'evento erano presenti anche il vice presidente del  Giuseppe Toffoli, i giocatori Alessandro Mazzacan, Dirk Naudé e James Stofferberg, il sindaco Gabriele Cappato e la giunta comunale.

Il bozzetto dello stemma del club fu disegnato dagli studenti della scuola media statale Gherardo Ghirardini presieduta da Piero Sanna, primo presidente del club. Il concorso fu vinto da Gianpietro Chinaglia, studente della 3ª B, che come soggetto aveva rappresentato un'orca bianca ed azzurra.

Il club svolse attività esclusivamente a livello giovanile fino al 1990, quando iscrisse la prima squadra al campionato nazionale di serie C2 1990-91. Al termine della stagione 1992-93 venne promossa in serie C1 e, l'anno successivo, in serie B. Disputò la B per otto stagioni consecutive fino alla promozione in serie A del 2002-03, sotto la denominazione Zhermack Badia per ragioni legate al main sponsor del club. Dopo una sola stagione in serie A, la seconda divisione del campionato nazionale di rugby, il Badia venne immediatamente retrocesso, tornando a disputare la A due anni più tardi rimanendovi in pianta stabile.
Negli anni duemiladieci il Badia disputerà stagioni altalenanti tra promozioni e retrocessioni dalla serie B alla serie A e viceversa. Nel 2012 la Società venne rifondata sotto la denominazione di Amatori Rugby Badia. Dalla stagione 2016-17 la prima squadra dell'Amatori Badia è nota come Borsari Badia per ragioni di sponsorizzazione.

Cronologia

Note

Voci correlate 
 Badia Polesine
 Federazione Italiana Rugby
 Rugby Rovigo Delta

Collegamenti esterni 
 

Sport a Badia Polesine
Badia
Badia